Приобретение Торонто — это соглашение между британской короной и индейцами племени миссиссага в 1787 году. Индейцы обменяли 250 808 акров (101 528 га) земли на 149 бочек с вещами и немного наличных денег. В 1805 году состоялся пересмотр сделки.

На проданных землях сейчас расположены:
 Этобико (Онтарио)
 Северный Йорк (Онтарио)
 Торонто (Онтарио)
 западная часть Скарборо (Онтарио)
 Йорк (Онтарио)
 Восточный Йорк (Онтарио)
 Вон (Онтарио)
 Кинг (Онтарио)
 западный край Маркхэм (Онтарио) (Торнхил (Онтарио))
 западный край Витчарч (Онтарио)

Индейцы сохранили за собой Острова Торонто, которые не были частью соглашения.

Ссылки 
 Приобретение Торонто.
 Земли индейцев племени миссиссага.

История Торонто